Ilwad Elman, militante des droits humains, née à Mogadiscio.
 Jamie Elman, un acteur américain
 Mikhail «Misha» Saulovitch Elman, un violoniste d'origine ukrainienne
 Ziggy Elman (né Harry Finkelman), un trompettiste de jazz américain

Voir aussi 
 Elman Football Club (Elman FC), un club somalien de football
Patronyme germanique
Patronyme juif